Schulien ist der Name von
 Michael Schulien (1888–1968), katholischer Priester, Steyler Missionar und von 1948 bis 1956 Päpstlicher Apostolischer Visitator für das Saarland 

Schulien ist der frühere Name von
 Maria Isabella Kirkitadse (* 1971), deutsche Rechtsanwältin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Schulin